Beenakker ist der Nachname von:
Carlo Beenakker (* 1960), niederländischer Physiker
Jan Beenakker (1926–1998), niederländischer Physiker